Az 1976-os Formula–1-es szezon volt a 27. FIA Formula–1 világbajnoki szezon. 1976. január 25-étől október 24-éig tartott.

Futamok

Nagydíjak

A bajnokság végeredménye

Versenyzők 
Pontozás:

Konstruktőrök

További információk 
 Az 1976-os szezonról a formula1.com honlapon

 
1976